Реметя () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 Реметя () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни Реметя.
 Реметя () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Реметя () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Реметя.
 Реметя () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Метеш.
 Реметя () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Муреш.